Azura steht für:

 Azura (Schiff),  Kreuzfahrtschiff
 Titularbistum Azura, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Asura